

Personen 
 Georges Polet, Belgisch politicus
 Johan Polet, Nederlands beeldhouwer
 Sybren Polet, Nederlands auteur

Overige 
 Polet (motorfiets), Italiaans historisch motorfietsmerk
 Polet Airlines, Russische luchtvaartmaatschappij